Krchleby puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades checas:
Krchleby, localidad del distrito de Kutná Hora en Bohemia Central;
Krchleby, localidad del distrito de Nymburk en Bohemia Central;
Krchleby, localidad del distrito de Rychnov nad Kněžnou en la región de Hradec Králové; o
Krchleby, localidad del distrito de Šumperk en la región de Olomouc.